A női 1 méteres műugrást a 2009-es úszó-világbajnokságon július 19-én rendezték meg. Egy nap volt a selejtező és a döntő.

Érmesek

Eredmények
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak

Források
Rajtlista
Selejtező
Döntő

N01